Voor het toernooi bij de vrouwen, zie Beker van België 2015-16 (vrouwenvoetbal).

Het seizoen 2015-16 van de Beker van België in het voetbal begon op 24 juli 2015 en eindigde met de finale op 20 maart 2016. In de finale won Standard Luik met 2–1 van titelverdediger Club Brugge.

Verloop 
De 1/8 finales en kwartfinales worden net als de kwalificatierondes in één wedstrijd beslist. De halve finales worden gespeeld met een heen- en terugwedstrijd. De finale wordt in één wedstrijd op neutraal terrein gespeeld.

Laatste 16 
Dit schema toont de laatste 16 overgebleven clubs en de wedstrijden vanaf de 1/8 finales.

 Opmerking: het getal tussen haakjes duidt op het resultaat in de strafschoppenreeks

Wedstrijden
Na de clubnaam wordt tussen haakjes in Romeinse cijfers weergeven in welke klasse de ploeg speelt. Een P. voor het cijfer betekent dat het om een provinciale klasse gaat. Bij de eersteklassers op het eind wordt het cijfer weggelaten.

In de Belgische provincies werden provinciale bekertoernooien georganiseerd door de Provinciale Comités. Aan deze toernooien namen clubs uit de provinciale reeksen deel. Afhankelijk van de organisatie in de provincie werden de clubs die het verst raakten in deze bekertoernooien geselecteerd voor de echte nationale Beker van België. Deze clubs werden dan vaak nog aangevuld met de best gerangschikte clubs uit de Eerste Provinciale.

1ste tot en met 5e ronde

De eerste drie ronden werden bij een gelijkspel meteen met strafschoppen beslist. Vanaf ronde 4 (met de tweedeklassers) werden er bij een gelijkspel na 90 minuten twee keer 15 minuten verlengingen gespeeld.

1/16 finales

1/8 finales

Kwartfinales

Halve finales

Heen

Terug

Finale

Beker van België naar seizoen
Bekervoetbal 2015/16